В древнегреческом омега обозначала долгий звук , в то время как омикрон (ο) обозначал краткий . Древнегреческое название «ὦ μέγα» означает «„о“ большое» (о-мега) — в противоположность «малому „о“», то есть букве омикрон. В современном греческом омега и омикрон читаются одинаково.

Омега — последняя и самая молодая буква греческого алфавита. Получена модификацией буквы омикрон (Ο, ο): для указания на долготу звука его подчёркивали, позже черта слилась с буквой, ещё позже начертание разорвалось посредине (и вышло Ω), наконец, кончики загнулись вверх, а кружок уменьшился и выродился в клювик, так что вышло ω.

В переносном смысле омега, как последняя буква алфавита, часто означает крайний предел, конец чего-либо:

Я есть Альфа и Омега, начало и конец … Который есть и был и грядет…
(Откр. 1:8)

Символ ϖ, иногда употребляемый как другая запись π, сконструирован как буква ω с чертой сверху.

Использование в обозначениях 
Прописная буква  используется как символ для обозначения:
 единицы электрического сопротивления (импеданса) — Ом;
 телесного угла (иногда используется и строчная буква);
 пространства элементарных событий и достоверного события в теории вероятностей;
 омега-гиперона;
 большого термодинамического потенциала;
 функций, асимптотически ограниченных снизу (см. O-нотация).

Строчная буква  используется как символ для обозначения:
 круговой частоты колебаний (иногда используется и прописная буква);
 массовой доли вещества;
 первого порядкового числа, или ординала;
 удалённого положения заместителя в молекуле (ω-ненасыщенные жирные кислоты);
 массы порохового заряда во внутренней баллистике;
 угловой скорости;
 функций, растущих быстрее заданной (см. O-нотация).

Ссылки